

Geografia

Rawson – capitale della provincia di Chubut
Dipartimento di Rawson – dipartimento della provincia di Chubut
Dipartimento di Rawson – dipartimento della provincia di San Juan

Dawson – comunità non incorporata del Dakota del Sud
Dawson – villaggio dell'Ohio

Persone
Anna Rawson – golfista e modella australiana
Arturo Rawson Corvalan – generale e politico argentino
Clayton Rawson – scrittore e editore statunitense
Harry Rawson – militare britannico
Herbert Rawson – calciatore mauriziano naturalizzato inglese
Rawson Marshall Thurber – regista e attore statunitense
Ronald Rawson – pugile britannico
William Rawson – calciatore sudafricano naturalizzato inglese

Altro
2854 Rawson – asteroide